

Sigle ou acronyme 
Le sigle ou l'acronyme STEM peut signifier :
  ;
 , un ensemble de quatre disciplines scientifiques et techniques ;
 surveillance des trains en marche, une opération relative à la sécurité ferroviaire en France.

Culture et société

Musique 
 Stems est un format audio multi-pistes, créé par Native Instruments et destiné aux disc-jockeys.

Sports 
 Le stem est une technique de ski.

Toponyme 
 Stem est une ville de la Caroline du Nord, aux États-Unis.